Adriana La Cerva zagrana przez Drea de Matteo, to fikcyjna postać występująca w serialu Rodzina Soprano wyprodukowanym przez HBO. Przez długi czas była ona kochającą dziewczyną, a później narzeczoną Christophera Moltisanti, prawej ręki Tony’ego Soprano.

Linki zewnętrzne 
 Profil Adriany La Cerva na oficjalnej stronie serialu

La Cerva, Adriana

sv:Lista över rollfigurer i Sopranos#Adriana "Ade" La Cerva